est un prénom japonais féminin, principalement utilisé en tant que prénom d'emprunt. Il peut s'écrire 杏里 (le village des abricots), 安里 (le village tranquille), 杏利 (les bénéfices dus aux abricots) et d'autres combinaisons. 

Il est notamment utilisé comme nom de scène par la chanteuse Anri.

Prénom japonais